La Prva hrvatska nogometna liga 1996-1997, conosciuta anche come 1. HNL 1996-1997, è stata la sesta edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 18 agosto 1996 e il 1º giugno 1997, e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo terzo titolo (settimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Igor Cvitanović (Croazia Zagabria), con 20 reti.

Formula 
Anche in questa stagione (per la seconda e ultima volta) vi furono la Prva liga A (il 1º livello) e la Pra liga B (il 2°) con la Druga liga a far da 3º livello.

Il numero di squadre partecipanti alla Prva liga A passò dalle 12 della stagione precedente alle 16 di quella attuale e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite.

Le ultime tre vennero retrocesse direttamente in Druga liga mentre le classificate dall'undicesimo al tredicesimo posto giocarono incontri di spareggio con le prime tre della seconda serie per la permanenza in Prva liga.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 1997-1998, la seconda alla Coppa UEFA 1997-1998, la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1997-1998 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 1997.

Squadre

Prva liga A

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 1997-1998.
      Ammessa alla Coppa UEFA 1997-1998.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1997-1998.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1997.
      Retrocesse in 2. HNL 1997-1998 dopo i play-out.
      Retrocesse in 2. HNL 1997-1998 direttamente.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Qualificazioni per la 1. liga 1997-1998 
Le squadre piazzatesi al 11º, 12º e 13º posto in 1. liga A e le prime tre della 1. B vengono divise in due triangolari (tutte le partite vengono disputate a Zagabria) le cui vincitrici passano in Prva hrvatska nogometna liga 1997-1998.

Nel girone A, vista la perfetta parità dopo le prime 3 partite, è stata necessaria la ripetizione.

Girone A

Girone B

Prva liga B

Classifica 

Legenda:
      Promosse in 1. HNL 1997-1998 dopo i play-off
      Perde i play-off, passa in 2. HNL 1997-1998
 Le altre in 2. HNL 1997-1998

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Otto Barić

 Miralem Ibrahimović
 Dražen Ladić
 Igor Budiša
 Mario Cvitanović
 Goran Jurić
 Srđan Mladinić
 Alen Petrović
 Tomislav Rukavina
 Dario Šimić
 Stjepan Tomas
 Boris Živković
 Josip Gašpar
 Krunoslav Jurčić
 Damir Krznar
 Silvio Marić
 Marko Mlinarić
 Edin Mujčin
 Daniel Šarić
 Danijel Štefulj
 Igor Cvitanović
 Renato Jurčec
 Vladimir Petrović
 Josip Šimić
 Zoran Slišković
 Mark Viduka

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1996-1997
Treća Liga 1996-1997
Hrvatski nogometni kup 1996-1997

Collegamenti esterni 
Stagione 1996-1997 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Prva hrvatska nogometna liga
1996